Името Славейково носят три български села:

 Славейково (Област Варна),
 Славейково (Област Габрово),
 Славейково (Област Ямбол).